Анна-Жюли-Аделаида де Мелён (; ), — французская дворянка и мать Шарля де Рогана, знаменитого генерала короля Франции Людовика XV, а также «мадам де Марсан». Она умерла от оспы в возрасте 25 лет.

Биография 
Родившаяся в 1698 году она была крещена под именем Анны-Жюли-Аделаиды и была известна как Анна-Жюли. Её отцом был Луи де Мелён, принц д’Эпинуа, а матерью — Елизавета Тереза Лотарингская, принцесса Лиллебонн, будучи вторым ребёнком в их семье. Её брат Луи де Мелён исчез в 1724 году, через два месяца после смерти Анны-Жюли.
 
В возрасте примерно 15 лет она вышла замуж за Жюля де Рогана, принца де Субиз. Пара поженилась в Париже 16 сентября 1714 года. Её муж принадлежал к баронскому роду Роганов, и после свадьбы к ней стало применимо обращение «ваше высочество». Родителями его мужа были Эркюль Мериадек де Роган, герцог Роган-Роган, и Анна Женевьева де Леви.

Она и её муж приходились друг другу троюродным братом и сестрой. Анна-Жюли была младшей гувернанткой при воспитательнице королевских детей мадам де Вантадур, бабушкой её мужа по материнской линии.

Всего у супругов было пятеро детей. Она и её муж умерли в Париже от оспы. Её старший сын Шарль унаследовал титул принца де Субиз. Исчезновение её брата привело к тому, что княжество Эпинуа (ранее принадлежавшее отцу Анны-Жюли) было передано её сыну Шарлю.

Дети 
 Шарль де Роган-Субиз, принц де Субиз, герцог де Роган-Роган (16 июля 1715 — 4 июля 1787). Первая жена Анна Мария Луиза де ла Тур д’Овернь (1722—1739), вторая — Анна Тереза Савойская-Кариньянская (1717—1745), третья — Виктория Гессен-Ротенбургская (1728—1792). От всех кроме последней он имел потомство.
 Франсуа-Арман-Огюст де Роган, кардинал де Субиз, принц Турнон (1 декабря 1717 — 28 июня 1758)
 Мария Луиза Женевьева де Роган (7 января 1720 — 4 марта 1803), была замужем за Гастон де Лорреном, графом де Марсан, не имела детей;
 Франсуа Огюст де Роган, граф Турнон (16 сентября 1721 — 6 августа 1736), не был женат;
 Рене де Роган, аббат Люксёя (26 июля 1723 — 7 февраля 1743), не был женат.

Предки

Примечания 

 
Родившиеся в 1698 году
Умершие в 1724 году
Анна Юлия
Умершие от оспы
Анна Юлия
Анна Юлия
Анна Юлия
Деятели Старого порядка
Воспитательницы королевских детей
Персоналии Франции XVIII века
Персоналии Франции XVII века